

Geografia 
 Italia
 Revere – comune della provincia di Mantova
 Stati Uniti d'America
 Revere – città della Contea di Suffolk, Massachusetts
 Revere – città della Contea di Redwood, Minnesota
 Revere – città della Contea di Clark, Missouri

Persone 
 Anne Revere – attrice statunitense
 Paul Revere – incisore e patriota statunitense
 Giuseppe Revere (Trieste 1812-1889) scrittore e patriota

Motociclo 
 Honda NTV 650 Revere

Aziende e industrie 
 Revere Camera Company, produttore di apparecchiature foto-cinematografiche